Тофт () — английская и шведская фамилия, а также топоним.

Известные носители:

 Тофт, Мэри (ок. 1701—1763) — английская крестьянка, в 1726 году вызвавшая крупный общественный скандал.
 Тофт, Эрик Торстейнсен (род. 1992) — норвежский гандболист

Географические объекты:
 Тофт — деревня в Шотландии.